Westin är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Westin 3 379
 Vestin 2 505
Tillsammans blir detta 5 884 personer.

Personer med efternamnet Westin eller med varianter av detta namn

A
 Aina Westin (född 1927), politiker, socialdemokrat
 Alexander Westin (1897–1978), präst
 Ann Westin (född 1956), komiker
 Anna Westin (född 1984), illustratör
 Anna Westin (radiopersonlighet) (född 1990)

B
 Björn Westin (1916–2010), läkare
 Bo Westin (1913–2009), militär
 Boel Westin (född 1951), litteraturvetare, professor
 Bojan Westin (1926–2013), skådespelare

C
 Charles Westin (född 1941), pedagogik- och migrationsforskare, professor

E
 Emil Westin (1822–1857), målare och tecknare
 Erik Westin  (1845–1913), lantbrukare och politiker

F
Fredrik Westin, flera personer
 Fredric Westin (1782–1862), konstnär
 Fredrik Westin (musiker) (född 1971), musiker, musikalförfattare, textförfattare och föreläsare

G
 Gunnar Westin, flera personer
 Gunnar Westin (kyrkohistoriker) (1890–1967), professor i kyrkohistoria och baptistledare
 Gunnar A.E. Westin (1914–1993), museiman
 Gunnar T. Westin (1911–2008), historiker
 Gösta Westin (1895–1969), tandläkare, professor

H
 Hannah Westin, reality tv-deltagare
 Hans Westin (född 1944), företagare inomelektronikdetaljhandeln
 Helena Westin (född 1961), kommunikatör och företagledare
 Henrik Laurentius Westin (1824–1899), överintendent, teaterdirektör
 Henry Vestine (1944–1997), amerikansk blues- och rockgitarrist
 Håkan Westin (född 1964), längdskidåkare

I
 Ivar Westin (född 1993), tävlingsdansare

J
 Jacob Westin den äldre (1758–1829), garvare
 Jacob Westin (den yngre) (1810–1880), garvare, donator, kommunalman
 Jan-Olof Westin (1921–1992), målare
 Jens Westin (född 1989), ishockeyspelare
 Johan Westin den äldre (1722–1786), borgare, politiker
 Johan Westin den yngre (1751–1828), politiker
 Johan Petter Westin (1813–1881), präst och riksdagsman
 John Westin (1887–1947), skådespelare
 John Westin (ishockeyspelare) (född 1992)

K
 Kjell Westin (1896–1981), arkitekt

L
 Lars Westin (född 1948), jazzskribent

M
 Madeleine Westin (född 1965), meteorolog, programledare och författare
 Margareta Vestin (1913–2011), undervisningsråd
 Maria Westin (född 1971), regissör och dramatiker
 Marie-Helene Westin, gift Östlund (född 1966), längdskidåkare
 Martha Vestin (förr 1941), teaterregissör, författare och professor
 Monia Westin (född 1936), konstnär

N
 Nanna Westin, gift Hoffmann (1843–1920), fabrikör

O
 Oscar Edvard Westin (1848–1930), professor imaskinteknik

P
 Per Westin, flera personer
 Per Westin (dykare) (aktiv sedan 2006), tävlingsfridykare
 Per Westin (politiker) (1878–1942), lantbrukare och riksdagsman
 Pia Westin (född 1965), långdistanslöpare

R
 Ragnar Vestin (1914–1994), professor i fysikalisk kemi

S
 Sanna Vestin (född 1951), författare och flyktingpolitisk aktivist

Z
 Zaké Westin (1886–1938), finländsk båtkonstruktör

Källor

Svenska efternamn